Regentschap in Indonesië
 Muara Enim (regentschap), een regentschap in de provincie Zuid-Sumatra
Onderdistrict in Indonesië
 Muara Enim (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muara Enim (plaats), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra